Соревнования мужчин в супергиганте на зимних Олимпийских играх 1994 года прошли 17 февраля в Квитфьелле на трассе Olympiabakken. Старт был расположен на отметке 823 м над уровнем моря, вертикальный перепад высот — 641 м. Длина трассы — 2574 м. Мужчины третий раз разыграли олимпийские награды в этой дисциплине.

Олимпийский чемпион 1988 года в супергиганте Франк Пиккар занял 23-е место, олимпийский чемпион 1992 года и победитель зачёта супергиганта в Кубке мира 1992/93 Хьетиль Андре Омодт на этот раз стал третьим.

В Кубке мира 1993/94 до начала Олимпийских игр были проведены три супергиганта, по одной победе одержали Гюнтер Мадер (12 декабря в Валь-д’Изере), Ханнес Тринкль (23 декабря в Лехе) и Марк Жирарделли (23 января в Венгене). Жирарделли и Мадер попали в 10-ку лучших на Олимпийских играх, а Тринкль не сумел финишировать. Австриец Штефан Эберхартер, который с блеском выиграл супергигант на чемпионате мира 1991 года (на чемпионате мира 1993 года награды в этой дисциплине разыграны не были), вновь, как и в 1992 года, был вынужден из-за травмы пропустить Олимпийские игры.

Золото достаточно неожиданно завоевал 30-летний немец Маркус Васмайер. Васмайер был одним из лидеров Кубка мира в супергиганте во второй половине 1980-х, в 1987 году он выиграл бронзу чемпионата мира в этой дисциплине и был пятым на чемпионате мира 1989 года, но сезоны 1991/92, 1992/93 и 1993/94 Маркус проводил не так ярко, последний раз он побеждал в Кубке мира в супергиганте в марте 1991 года. На Олимпийских играх 1992 года Маркус стал 9-м в супергиганте.

Американец Томми Мо завоевал серебро в день своего 24-летия.

Медалисты

Результаты 

 DNF — не финишировал
 DSQ — дисквалифицирован

Ссылки 
 Мужской супергигант на Олимпиаде-1994 на сайте sport-reference.com 

Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1994